Гран-при Абу-Даби 2022 года (официально ) — двадцать второй и заключительный этап чемпионата мира Формулы-1 2022 года. Прошёл 18—20 ноября на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби, ОАЭ.
 
Квалификацию и гонку выиграл Макс Ферстаппен из команды Red Bull.
 
Вторым в гонке финишировал Шарль Леклер из Ferrari, третьим — Серхио Перес из Red Bull.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +28 °C, трасса +34…33 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:30,687
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +28 °C, трасса +35…32 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Ландо Норрис ( McLaren) — 1:28,391, поставлен на 44 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира
 

 

Спорт в ОАЭ в 2022 году
Гран-при Абу-Даби